Droga krajowa nr 72 (Polska)
 Droga krajowa nr 72 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 72 (Węgry)